Шафра́н узколи́стный () — многолетнее клубнелуковичное травянистое растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Шафран узколистный — это клубнелуковичное растение-геофит, достигающее в высоту от 5 до 12 см. Оболочка луковицы покрыта волокнистой сеткой.

Листья в числе от трёх до шести, шириной 0,5—1,5 мм, серо-зелёные.

Околоцветник жёлтый, лепестки с полосками или пятнами бронзового цвета.

Цветёт обычно в марте, реже в феврале.

Распространение и среда обитания 
Вид распространён в Крыму, на юге Украины и, возможно, также на Кавказе. Произрастает на открытых склонах, в зарослях можжевельника на высоте от 300 до 1500 метров над уровнем моря.

Хозяйственное значение и применение 
Шафран узколистный используется в культуре примерно с 1580 года как декоративное растение.

Примечания

Литература 
 Eckehart J. Jäger et al. Exkursionsflora von Deutschland. Begründet von Werner Rothmaler. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen, Springer. — Berlin/Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2008. — ISBN 978-3-8274-0918-8.

Шафран
Флора Европы